Il singolare del torneo di tennis US Indoor Open 1976, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Vijay Amritraj che ha battuto in finale Stan Smith 6-2, 0-6, 6-0.

Tabellone

Collegamenti esterni 

US Indoor Open 1976